

Wydarzenia 

 Rozpoczęła się wojna Koryntu z Korkyrą (zakończona w 433 r. p.n.e.)